Емори има више значења:
 Емори (Вирџинија)
 Емори (Тексас)